MB 220, MB220 oder MB.220 steht für:

 Mercedes-Benz 220, deutsches Automobil, siehe Mercedes-Benz W 187
 Bloch MB.220, französisches Verkehrsflugzeug